Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2013 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Novak Đoković je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 'Novak Đoković (prvak)
 Roger Federer (polfinale)
 Andy Murray (finale)
 David Ferrer (polfinale)
 Tomáš Berdych (četrtfinale)
 Juan Martín del Potro (tretji krog)
 Jo-Wilfried Tsonga (četrtfinale)
 Janko Tipsarević (četrti krog)
 Richard Gasquet (četrti krog)
 Nicolás Almagro (četrtfinale)
 Juan Mónaco (prvi krog)
 Marin Čilić (tretji krog)
 Milos Raonic (četrti krog)
 Gilles Simon (četrti krog)
 Stanislas Wawrinka (četrti krog)
 Kei Nišikori (četrti krog)

<ol start=17>
 Philipp Kohlschreiber ''(tretji krog)
 Aleksander Dolgopolov ''(prvi krog)
 Tommy Haas ''(prvi krog)
 Sam Querrey ''(tretji krog)
 Andreas Seppi ''(četrti krog)
 Fernando Verdasco ''(tretji krog)
 Mihail Južni ''(drugi krog)
 Jerzy Janowicz ''(tretji krog)
 Florian Mayer ''(drugi krog)
 Jürgen Melzer ''(tretji krog)
 Martin Kližan ''(prvi krog)
 Marcos Baghdatis ''(tretji krog)
 Thomaz Bellucci ''(prvi krog)
 Marcel Granollers ''(drugi krog)
 Radek Štěpánek ''(tretji krog)
 Julien Benneteau ''(tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=13
|RD1-team01= M Raonic
|RD1-score01-1=3
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=7<sup>7
|RD1-seed02=
|RD1-team02= J Hájek
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=2
|RD1-score02-4=6<sup>0

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= J Baker
|RD1-score03-1=6<sup>5
|RD1-score03-2=5
|RD1-score03-3=2
|RD1-seed04=
|RD1-team04= L Rosol
|RD1-score04-1=7<sup>7
|RD1-score04-2=7
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= A Weintraub
|RD1-score05-1=7<sup>7
|RD1-score05-2=7
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= G Pella
|RD1-score06-1=6<sup>2
|RD1-score06-2=5
|RD1-score06-3=2

|RD1-seed07=
|RD1-team07= S Darcis
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=3
|RD1-score07-3=4
|RD1-seed08=17
|RD1-team08=
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=27
|RD1-team09= M Kližan
|RD1-score09-1=3
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=3
|RD1-score09-4=4
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= D Brands
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=6
|RD1-score10-4=6

|RD1-seed11=
|RD1-team11= B Tomic
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=
|RD1-team12= L Mayer
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=2
|RD1-score12-3=3

|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= D Sela
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=1
|RD1-score13-3=5
|RD1-score13-4=3
|RD1-seed14=
|RD1-team14= N Davidenko
|RD1-score14-1=3
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=7
|RD1-score14-4=6

|RD1-seed15=
|RD1-team15= B Paire
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=1
|RD1-seed16=2
|RD1-team16= R Federer
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6

|RD2-seed01=13
|RD2-team01= M Raonic
|RD2-score01-1=7<sup>7
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3='''6
|RD2-seed02=
|RD2-team02= L Rosol
|RD2-score02-1=6<sup>2
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=3

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= A Weintraub
|RD2-score03-1=2
|RD2-score03-2=6<sup>4
|RD2-score03-3=4
|RD2-seed04=17
|RD2-team04=

Viri 
 
 

Moški posamično
2013